Янис Микелович Гра́удс (1904—1978) — латвийский советский артист балета.

Биография 
Родился 18 ноября (1 декабря) 1904 года на хуторе Ошлеяс (ныне Латвия). В 1933 году окончил балетную школу при Национальной опере. В 1939 году совершенствовался в Париже у О. И. Преображенской и Д. Морены. В 1930—1961 годах в балетной труппе рижского Театра оперы и балета. В 1930-е годы гастролировал в Швеции, Польше. С 1962 года преподавал в РХУ. Умер 19 января 1978 года в Риге.

Балетные партии 
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Зигфрид
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Дезире
 «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса — Базиль
 «Соловей и роза» А. Я. Калниня — Соловей
 «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева — Гирей
 «Сакта свободы» А. П. Скулте — Земгус
 «Лайма» А. Я. Лепина — Аустрис
 «На берегу моря» Ю. Юзелюнаса — Крезас
 «Ригонда» Р. С. Гринблата — Хитахи
 «Спартак» А. И. Хачатуряна — Красс

Награды и премии 
 заслуженный артист Латвийской ССР (1956).
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение партии Земгуса в балетном спектакле «Сакта свободы» А. П. Скулте (1950) на сцене ГАТОБ Латвийской ССР.

Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Персоналии:Латвийская национальная опера